Soro - estrutura reprodutiva de vegetais, algas e fungos, que agrega esporângios
 Soro (álbum)

Medicina
 Soro (sangue)
 Soro fisiológico

Geografia
 Sorø - município dinamarquês

Pessoas
 Guillaume Soro

Desambiguação